Космонавтика 2008